Улица Гидрострои́телей — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Гидростроителей — улица в Волгограде.
 Улица Гидростроителей — улица в Дивногорске.
 Улица Гидростроителей — улица в Иркутске.
 Улица Гидростроителей — улица в Краснодаре.
 Улица Гидростроителей — улица в Кронштадте.
 Улица Гидростроителей — улица в Набережных Челнах.
 Улица Гидростроителей — улица в Новосибирске.
 Улица Гидростроителей — улица в Новочебоксарске.
 Улица Гидростроителей — улица в Норильске.
 Улица Гидростроителей — улица в Сочи.

См. также 
 Улица Гидротехников